Pietro Pinna (1925-2006) – giornalista, scrittore e politico italiano
 Pietro Pinna (1927-2016) – attivista della nonviolenza italiano
 Pietro Pinna Parpaglia (1891-1966) – generale e politico italiano